Ziyaret (türkisch: „Besuch“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Ziyaret (Lice), Dorf in der Provinz Diyarbakır
 Ziyaret (Midyat), Dorf in der Provinz Mardin